Francisco Garrigós Rosa (* 9. prosince 1994, Móstoles, Španělsko) je španělský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
S judem začal ve 4 letech rodných Móstoles pod vedením Fernanda Segovii. Od roku 2010 se připravuje v Madridu v klubu Brunete pod vedením Joaquína Ruize. Mezi seniory se začal pravidelně objevovat v roce 2014. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu, ale nenaplnil své ambice. Olympijský turnaj pro něj skončil v úvodním kole, když v závěru neuhlídal vedení na šido proti Němci Tobiasi Engmaierovi a spadl na yuko po technice ippon-seoi-nage.

Vítězství 
 2014 – 1x světový pohár (Lisabon)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Španělsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Francisco Garrigós na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Francisco Garrigós na Judobase.org

Španělští judisté
Španělští olympionici
Narození v roce 1994
Žijící lidé
Muži
Narození 9. prosince
Narození v Móstoles